Il doppio del torneo di tennis Belgrado Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Branislav Sekáč e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Darko Madjarovski e Janko Tipsarević 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Amir Hadad /  Lovro Zovko (primo turno)
 Branislav Sekáč /  Orest Tereščuk (Campioni)

 Tejmuraz Gabašvili /  Gergely Kisgyorgy (quarti di finale)
 Rodolphe Cadart /  Stéphane Robert (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Belgrado Challenger 2004